The Daring Young Man peut faire référence à :
 Aux frais de la princesse (The Daring Young Man), film de William A. Seiter sorti en 1935
 The Daring Young Man, film de Frank R. Strayer sorti en 1942